Hustle kan syfta på:

 Hustle (dans) – en dans i 3/4-takt som dansas till disco och pop
 Hustle – en film från 1975 med Burt Reynolds i rollen som privatdetektiv, se Till vilket pris som helst
 Hustle (TV-serie) – en brittisk dramakomedi
 American Hustle – en amerikansk dramakomedifilm från 2013
 Muscle Hustle – en amerikansk varmblodig travhäst